Babin Potok est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Babin Potok, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Babin Potok, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Babin Potok, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.